BNE es el código IATA para el aeropuerto de Brisbane.

Las siglas BNE pueden hacer referencia a:

 Biblioteca Nacional de España

Siglas